Linji steht für:

 die Kurzform des Namens Linji Yixuan (臨濟義玄), eines chinesischen Chan-Buddhisten
 die Kurzform des Namens der von Linji Yixuan gegründeten Schule, Linji zong
 der Name eines Klosters in Zhili während der Tang-Dynastie, von dem Linji Yixuan seinen Namen erhielt
 das Straßenviertel Linji (林机街道) in Ang’angxi, Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Linji (Ang'angxi)